В данной статье перечислены основные математические тождества, то есть математические равенства, истинные при всех допустимых значениях входящих в них переменных.

Алгебра и теория чисел 
 Бином Ньютона
 Законы элементарной алгебры
 Разность квадратов
 Тождества для сумм
 Тождества Кассини и Каталана
 Тождества Ньютона
 Тождество Брахмагупты — Фибоначчи
 Тождество восьми квадратов
 
 Тождество четырёх квадратов
 
 Тождество Эйлера (комплексный анализ)
 Тождество Эйлера (кватернионы)
 Тождество Эйлера в теории чисел
 
 Тождество Якоби

Линейная и векторная алгебра 
 Тождества Фирца
 
 Тождество параллелограмма

Комбинаторика 
 Тождество Вандермонда

Элементарные функции 
 Логарифмические тождества
 Основное тригонометрическое тождество
 Тождества для обратных тригонометрических функций
 Тригонометрические тождества

Дифференциальная геометрия и тензорный анализ 
 Алгебраическое тождество Бьянки
 Дифференциальное тождество Бьянки
 Тождество Бохнера
 Формулы векторного анализа

Математический анализ 
 Равенство Парсеваля
 Список интегралов элементарных функций
 
 Тождество Лейбница

Теория вероятностей и статистика 
 Тождество Вальда
 Тождество Поллачека — Спитцера
 Факторизационное тождество

Теория множеств 
 
 Тождество максимумов и минимумов

Другие тождества 
 Логические тождества
 Тождества Галлаи

Ссылки 
 Алгебраические тождества .
  Интернет-энциклопедия математических тождеств .
 Матричные тождества .

Общая алгебра

тождества